

Geografie 
 Berg en Dal (gemeente), een gemeente in Nederland
 Berg en Dal (plaats), een plaats in Nederland
 Berg en Dal (Suriname), een plaats in Suriname
 Berg und Tal, een locatie in de gemeente Bedburg-Hau in Duitsland.

Overig 
 Berg en Dal (Amersfoort), een buitenplaats bij Amersfoort
 Berg en Dal (Baarn), een villa in Baarn
 Berg en Dal (tennis), een tennispark in Den Haag
 Berg en Dal (voetbalclub), een voetbalclub in Meerhout-Zittaart